Klan McGregorów / McGregorowie (ang. Snowy River: The McGregor Saga, 1993-1996) – australijski serial nadawany przez stację telewizyjną Network 9.

Opis fabuły 
Serial opowiada o rodzinie mieszkającej w miasteczku Paterson's Ridge, której zarobkiem na życie jest uprawa pola oraz farma. Mieszka tam Matt McGregor z dwoma dorosłymi synami: Colinem i Robem oraz 14-letnią córką Danni, jednak po 5 latach nieobecności do Paterson's Ridge wraca także Kathleen O'Neill, która samotnie wychowuje 12-letniego syna, Michaela. Teraz chce na nowo zagospodarować farmę, czując się nadal jej prawowitą właścicielką i nie przyjmuje do wiadomości, że ziemię wystawiono na sprzedaż.

Obsada 
 Andrew Clarke jako Matt McGregor (wszystkie 65 odcinków)
 Wendy Hughes jako Kathleen O'Neil-McGregor (52)
 Guy Pearce jako Rob McGregor (65)
 Josh Lucas jako Luke McGregor (15)
 Brett Climo jako Colin McGregor (65) 
 Joelene Crnogorac jako Danielle McGregor (32)
 Hugh Jackman jako Duncan Jones (5)
 Jon Finlayson jako Pan James Gleeson (28)
 Josephine Byrnes jako Jessie McClusky (11)
 Daniel Daperis jako Josh Turner-McGregor (23)
 Tracy Nelson jako Ruth Whitney (5)
 Reg Evans jako Jack Kelly (16)
 Sheryl Munks jako Emily Cornish-McGregor (63)
 Kristie Raymond jako Danielle McGregor (od 1995 r.: 33 odcinki)
 Ben Geurens jako Michael O'Neil (52)
 Amanda Douge jako Victoria Blackwood (33)
 Rodney Bell jako Frank Blackwood (31)
 John Stanton jako Oliver Blackwood (16)
 Zbych Trofimiuk jako Darcy Reilly (1)
 Greg Parker jako Herbert Elliott (31)
 Gabrielle Fitzpatrick jako Montana Hale (25)
 Clive Hearne jako George Custer (24)
 Jon Stephens jako p. Perkins (9)
 Don Bridges jako p. Plunkett (9)
 Joyce Yuen jako pani Tan (8)
 Maggie King jako pani Fowler (7)
 John Baird jako woźnica dyliżansu (7)
 Mika Tran jako Mi Lei (7)
 Nathan Doekes jako Sean Carney (6)
 Reg Gorman jako p. Fowler (6)
 Roy Edmunds jako woźnica dyliżansu (6)
 Victoria Tennant jako Anita Hargraves (5)
 John Flaus jako Ralph Temple (5)
 Terry Brittingham jako Briggs (5)
 Cody Harris jako Smiley (5)

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 Oficjalna strona (ang.)

Australijskie telewizyjne seriale przygodowe
Telewizyjne seriale westernowe
Seriale telewizyjne emitowane od 1993
Seriale telewizyjne zakończone w 1996